Christina Pluhar, musicienne autrichienne, harpiste, luthiste, joueuse de théorbe et spécialiste de musique ancienne.
Erika Pluhar, chanteuse, écrivaine, et actrice autrichienne.
Patronyme austro-bavarois